Finn Donsbæk (født 18. august 1944) tidligere formand for studenterrådet på Aarhus Universitet og Danske Studerendes Fællesråd. Senere var han en overgang afdelingsleder for Gyldendal Undervisning. I 1992 overtog han Tidens Bog & Papir på Nørrebrogade i København. I 1999 overtog Finn Donsbæk den tidligere Paludan Bøger på Fiolstræde og omdannede sammen med Ib Schierbeck forretningen til Paludan Bog & Cafe.

Eksterne kilder og henvisninger 

Boghandlere fra Danmark